appendiabiti – anche gruccia, accessorio a forma di spalle o morsetto usato per reggere abiti al fine di stoccarli in armadi o appositi espositori
 appendiabiti – mobile con la funzione di reggere temporaneamente dei vestiti, perlopiù soprabiti, cappelli, sciarpe